El Roc del Migdia dels Clots és una muntanya de 1.537,9 metres del municipi de la Coma i la Pedra al Solsonès que es troba al vessant sud de la serra del Verd.

Referències 

Muntanyes de la Coma i la Pedra